Razoux est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1898-1992), féministe néerlandaise des Indes néerlandaises ;
 Pierre Razoux (né au ), historien français.

Patronyme français